Rice se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marlin E. Rice
 Nathan H. Rice